(876) Скотт () — астероид главного астероидного пояса. Открыт 20 июня 1917 г. австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории, Австрия. Название астероида ранее неверно трактовалось в честь британского полярного исследователя Роберта Скотта. На самом деле астероид назван в честь мисс Э. Скотт (), в знак признания её помощи и содействия членам австрийских университетов после первой мировой войны.

Скотт не пересекает орбиту Земли и делает полный оборот вокруг Солнца за 5,23 лет.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Семейство Эос
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км